Ocean Avenue peut faire référence à :

 Ocean Avenue, une avenue de Brooklyn à New York
 
 Ocean Avenue à Carlsbad en Californie
 Ocean Avenue, un album de  Yellowcard
 Ocean Avenue, une chanson de cet album